Брега () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брега, Галина Степановна (род. 1935) — советский и украинский историк.
 Брега, Георгий (род. 1951) — молдавский политический деятель, исполняющий обязанности премьер-министра.
 Брега, Марио (1923—1994) — итальянский актёр.

См. также 
 Эль-Бурайка — город и порт в Ливии, муниципалитет Эль-Вахат.